Pepys ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Pepys, 1. Earl of Cottenham (1781–1851), britischer Jurist, Politiker und Lordkanzler
 Elisabeth Pepys (1640–1669), Ehefrau des Tagebuchautors Samuel Pepys
 Samuel Pepys (1633–1703), englischer Staatsmann, Beamter im englischen Schatzamt und Tagebuchautor

Siehe auch:
 Pepys Library, Sammlung von etwa 3000 antiken Büchern, Magdalene College in Cambridge
  Internetprojekt „The Diary of Samuel Pepys“, siehe Phil Gyford